Sham puede referirse a:

 País de Sham (bilat ash-Sham), una región histórico-cultural de Oriente Medio.
 Sham, al-Sham o ash-Sham, nombres alternativos para Damasco.
 Sham, nombre de la estrella α Sagittae.